Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin du Chili. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250, s'est tenue du 4 au  sur terre en extérieur à Viña del Mar. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Ce tournoi marque le retour à la compétition de Rafael Nadal, absent des courts depuis le .
 Pour cette reprise, il est opposé en simple à un qualifié argentin, Federico Delbonis,  mondial, et il remporte ce match 6-3, 6-2 en .
 Rafael Nadal, alors en finale du simple et du double, les perd toutes les deux. Le gaucher argentin Horacio Zeballos remporte donc la finale en simple, après un combat de . Il remporte ainsi son premier titre ATP et devient le , après le Suisse Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic, à battre Nadal en finale d'un tournoi ATP sur terre battue. Malgré cette défaite, le Majorquin déclare après la finale que .

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Chili
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2013
Vina del Mar
Sport au Chili en 2013
Tennis en février 2013
Compétition de tennis à Viña del Mar